het meervoud van stunt
Stunts (computerspel), een racespel ook bekend onder de titel 4D Sports: Driving